Abd-al-Wàhid forma part del nom de molts personatges:

 Abd-al-Karim ibn Abd-al-Wàhid ibn Mughith, general de l'emirat de Còrdova
 Abd-al-Màlik ibn Abd-al-Wàhid ibn Mughith, general de l'emirat de Còrdova
 Abd-ar-Rahman ibn Abd-al-Wàhid ibn Abi-Hafs, governador almohade d'Ifríqiya
 Abd-al-Wàhid al-Marrakuixí, historiador marroquí
 Abd-al-Wàhid Zakariyà ibn al-Lihyaní, emir d'Ifríqiya
 Abu-Abd-Al·lah Muhàmmad ibn Qàssim ibn Muhàmmad ibn Abd-al-Wàhid ibn Àhmad al-Fassí al-Maghribí, historiador i poeta marroquí
 Abu-Muhàmmad Abd-Al·lah ibn Abd-al-Wàhid, hàfsida
 Abu-Muhàmmad Abd-al-Wàhid ibn Abi-Hafs, epònim dels hàfsides
 Abu-Sad Abd-al-Wàhid ibn Àhmad ibn Makula, visir buwàyhida
 Abu-Zakariyya Yahya ibn Abd-al-Wàhid, hàfsida

Notes